Пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2014/2015 прошёл с 31 января по 1 февраля 2015 года на катке Викингскипет в Хамаре, Норвегия. Забеги проводились на дистанциях 1500 метров, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.

Призёры

Мужчины

Женщины

Мужчины

5000 м (Группа А)

1500 м (Группа А) 

DQ — дисквалификация

Женщины

1500 м (Группа А)

3000 м (Группа А)

Ссылки 
 Результаты этапа

Примечания 

2015 год в конькобежном спорте
этап 5